Manacorda ist der Familienname folgender Personen:

 Antonello Manacorda (* 1970), italienischer Dirigent
 Telmo Manacorda (1893–1954), uruguayischer Politiker, Schriftsteller, Essayist, Kritiker und Historiker
 Tristano Manacorda (1920–2008), italienischer Physiker und Hochschullehrer